Eufrànor d'Atenes, escultor i pintor de l'antiga Grècia 
 Eufrànor de Selèucia, filòsof escèptic de l'antiga Grècia 
 Eufrànor, filòsof pitagòric de l'antiga Grècia  
 Eufrànor, mestre d'Apió